L'Eichel est une rivière française qui coule dans les départements de la Moselle et du Bas-Rhin.

Patronyme 
 Hans Eichel (né en 1941), homme politique allemand.
 John Eichel (né en 1996), joueur de hockey sur glace américain.
 Julischka Eichel (née en 1981), actrice allemande.